Catch-22 puede referirse a:

 Trampa 22, novela de Joseph Heller;
 Catch-22, adaptación al cine de la novela anterior;
 Catch-22, miniserie;
 Catch 22 (banda), banda estadounidense de ska punk;
 «Catch 22» (Lost), episodio de Lost.

Medicina 
 El Síndrome de Di George, también conocido como Catch-22.